Název Zátoky má více vodních toků:

 Zátoky (přítok Oslavy) – pravostranný přítok Oslavy v okrese Žďár nad Sázavou
 Zátoky (přítok Rápotického potoka) – levostranný přítok Rápotického potoka (levostranný přítok Pstružného potoka) v okrese Pelhřimov
 Zátoky (přítok Štěpánovického potoka) – levostranný přítok Štěpánovického potoka v okrese Třebíč